Groot Maarslag, een gehucht in de provincie Groningen
 Klein Maarslag, een gehucht in de provincie Groningen